Салле́ль-Кабарде́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 125 км на захід від Монпельє, 14 км на північний схід від Каркассонна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 54 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 116,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Саллель-Кабардес на сайті французького Національного інституту географії
 Саллель-Кабардес на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Саллель-Кабардес на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Од

Примітки 

Муніципалітети департаменту Од